Coti-Chiavari – comune francese della Corsica del sud
 Coti Sorokin – cantante pop argentino
 Coti – dea adorata nella Tracia
 Cities of the Isles (COTI) – progetto di partenariato fra sei città di Regno Unito ed Irlanda